John Ciaccia – politico canadese
 Mario Ciaccia – politico, magistrato e scrittore italiano